Il doppio del torneo di tennis Roanoke International Tennis 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vitas Gerulaitis e Sandy Mayer che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Ion Țiriac 7-6, 1-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roanoke International Tennis 1975